John Gillespie ist der Name folgender Personen:

* John Gillespie (Fußballspieler, I), irischer Fußballspieler 
 John Gillespie (Fußballspieler, 1870) (1870–1933), schottischer Fußballspieler
 John Gillespie (Fußballspieler, 1873) (1873–??), schottischer Fußballspieler 
 John Gillespie (Musiker) (1921–2003), US-amerikanischer Musiker und Musikpädagoge 
 John Gillespie (Filmproduzent), kanadischer Filmproduzent 
 John Birks Gillespie (1917–1993), US-amerikanischer Jazzmusiker, siehe Dizzy Gillespie
 John Gaff Gillespie (1870–1926), britischer Architekt
 John Ross Gillespie (1935–2023), neuseeländischer Hockeyspieler, siehe Ross Gillespie